Jesus of Jesús kan verwijzen naar:
Jesus (film); een film uit 1979
 Jesús (Lauricocha), de hoofdstad van de provincie Lauricocha
 Jesús (district), district die de hoofdstad omvat
Jesús (Spanje), een plaats in Spanje
Jesus (Queen), een nummer van de Britse rockband Queen van hun gelijknamige debuutalbum
 Jesús (voornaam), een veel voorkomende voornaam in Spanje en Latijns-Amerika

Zie ook
Jezus